Lulliacum steht für:
 eine historische Bezeichnung der Gemeinde Lully VD im Kanton Waadt, Schweiz
 eine historische Bezeichnung der Gemeinde Lully FR im Kanton Freiburg, Schweiz